Змагання з легкої атлетики в бігові на 100 метрів серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 12 і 13 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Попередні забіги 
У попередніх забігах беруть участь спортсменки, які не виконали необхідного кваліфікаційного норматив. Учасниці, що досягли цей час, потрапляють напряму у чвертьфінали. 

У чвертьфінали проходять по дві перші бігунки від кожного забігу (Q), а також двоє з найкращим часом серед решти учасниць (q).

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Чвертьфінали 

У півфінали проходять по дві перші бігунки з кожного забігу (Q), а також вісім спортсменок з найкращим часом (q).

Забіг 1 
вітер: +0.3 м/м

Забіг 2 
Вітер: 0.0

Забіг 3 
Вітер: 0.0

Забіг 4 
Вітер:  -0.3

Забіг 5 
Вітер:  -0.7

Забіг 6 
Вітер: 0.0

Забіг 7 
Вітер: -1.0

Забіг 8 
Вітер:  -0.2

Півфінали

Забіг 1

Забіг 2

Забіг 3

Фінал

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки